Impero Galattico (Asimov)
Impero Galattico (Guerre stellari)
Imperium (Warhammer 40.000)